ANO fait notamment référence à :

Sigle 
 Aliancia Nového Občana (en français, Alliance du nouveau citoyen), un parti politique slovaque qui a existé de 2001 à 2011 ;
 Akce Nespokojených Občanů (en français, Action des citoyens mécontents), un parti politique tchèque créé en 2012 ;
  ;

Personnes 
 Manuel Ano (1992-), caméraman sous-marin et plongeur professionnel.
 Ano, pseudonyme de Eddy Firmin (1971-), artiste établi à Montréal.

Autres 
 Ano, une ethnie africaine ;
 Un Año, une chanson de Sebastian Yatra avec Reik, sortie en 2019.